Ажа́н-д’Аверо́н (, ) — коммуна на юге Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Пон-де-Салар. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12001.

Коммуна расположена приблизительно в 500 км к югу от Парижа, в 130 км северо-восточнее Тулузы, в 9 км к востоку от Родеза.

Население

Экономика 

В 2007 году среди 683 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 529 были экономически активными, 154 — неактивными (показатель активности — 77,5 %, в 1999 году было 74,9 %). Из 529 активных работали 502 человека (251 мужчина и 251 женщина), безработных было 27 (9 мужчин и 18 женщин). Среди 154 неактивных 60 человек были учениками или студентами, 62 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Дольмен Ажан-д’Аверон. Памятник истории с 1997 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон